Ingrid Victoria Sophia Louise Margaretha (Stockholm, 28 maart 1910 - Fredensborg, 7 november 2000) was het derde kind van de Zweedse koning Gustaaf VI Adolf en Margaretha van Connaught. 

Op 24 mei 1935 trouwde ze in de Storkyrkan, de domkerk van Stockholm, met de Deense kroonprins Frederik (koning van Denemarken, 1947-1972). Door haar huwelijk met de latere koning Frederik IX had Ingrid de titel van koningin gedurende de regeerperiode van haar man.

Het paar kreeg drie kinderen:
 Margrethe (1940), de huidige koningin, trouwde met de Fransman Henri de Laborde de Monpezat
 Benedikte (1944), trouwde met Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 Anne Marie (1946), trouwde met ex-koning Constantijn II van Griekenland

Voorouders 

Huis Bernadotte
Partner van de koning van Denemarken